203-й пехотный Сухумский полк — пехотная воинская часть Русской императорской армии.

Полковой праздник — 8 ноября, Собор Архистратига Михаила.

Старшинство — с 25 августа 1805 года.

История 

29 августа 1805 года сформирован Пензенский мушкетёрский полк в составе 3-х батальонов. Старшинство всех трёх батальонов до 1884 года считалось от 1700 года, по ротам Астраханского гренадерского полка.

19 октября 1810 г. из Пензенского мушкетёрского полка сформирован 45-й егерский полк. 16 июля 1819 года 45-й егерский полк был переименован в 44-й егерский.

21 марта 1834 года 44-й егерский полк разделён на отдельные батальоны, при этом 2-й резервный батальон наименован Черноморским линейным батальоном №7.

В 1834—1864 годах батальон участвовал в подавлении Кавказского мятежа.

26 июня 1838 бывшему Черноморскому линейному батальону №7 присвоен №6. 17 января 1839 года вновь присвоен №7. 18 февраля 1840 года присвоен №8. 3 февраля 1842 года присвоен №9.

25 июня 1850 пожаловано простое юбилейное знамя с надписью «1700-1850» с александровской юбилейной лентой.

23 июля 1856 года присвоен №1.

8 апреля 1858 года переименован в Кавказский линейный батальон №33. 23 марта 1868 года присвоен №21. 1 августа 1874 года присвоен №3.

В 1877—1878 годах батальон участвовал в Русско-Турецкой войне

6 ноября 1883 года переименован в Сухумский местный батальон. В 1884 году установлено старшинство с 25 августа 1805 года, юбилейная лента сдана в арсенал.

20 сентября 1889 года переименован в 8-й Кавказский резервный пехотный батальон. 25 марта 1891 переименован в Сухумский резервный пехотный батальон.
 
13 декабря 1892 года переформирован в двухбатальонный Сухумский резервный пехотный полк. 26 мая 1899 года присвоен №258.
 
25 августа 1905 года пожаловано простое юбилейное знамя с надписью «1805-1905» с александровской юбилейной лентой.

30 декабря 1908 года к полку присоединён Усть-Двинский крепостной пехотный батальон. Полк наименован 258-м Сухумским пехотным полком.

20 февраля 1910 года присвоен №203.

Полк - активный участник Первой мировой войны, в частности, Люблин-Холмского сражения в июле 1915 г.

Командиры полка 

 20.02.1902 — 26.11.1902 — полковник Сидорин, Леонтий Леонтьевич
 13.01.1903 — 04.03.1905 — полковник Бауэр, Александр Фёдорович
 24.01.1911 — 08.06.1914 — полковник Сайчук, Афанасий Семёнович
 08.06.1914 — 07.12.1914 — полковник Кудленко, Степан Онуфриевич (покончил с собой после ранения)
 29.12.1914 — после 01.08.1916 — полковник князь Гедеванов, Александр Константинович

Знаки отличия к 1914 

 Простое юбилейное знамя с надписью «1805-1905» с александровской юбилейной лентой.
 Знаки на головные уборы для нижних чинов с надписью «За отличие при покорении Западного Кавказа в 1864 году и за отличие в Турецкую войну 1877 и 1878 годов» (в 1-м батальоне и 1-й роте 2-го батальона).

Известные люди, служившие в полку 

 Гамалей, Владимир Ксенофонтович
 Фешотт, Фердинанд Фердинандович
 Эйхе, Георгий Фёдорович

Примечания

Литература 
 Гизетти А. Л. Хроника Кавказских войск. Тифлис, 1896г
 Ежегодник русской армии за …. 1868—1881. Санкт-Петербург, Военная типография
 Неверовский. Краткая хроника 258-го пехотного резервного Сухумского полка. 1805-1905г. 1905г. 147 с.
 Хроника Российской Императорской Армии том VI, 1852. Санкт-Петербург, Военная типография

Ссылки 
 Полковой знак

Пехотные полки Российской империи
Воинские части и формирования, созданные в 1908 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году